Kochheim ist

ein Familienname:
 Friedrich Kochheim (1891–1955), deutscher Ingenieur, Erfinder, Unternehmer und KZ-Häftling
 Philipp Kochheim (* 1970), deutscher Regisseur, Autor und Bühnenbildner

ein Ortsname:
 Kochheim (Karlshuld), Ortsteil der Gemeinde Karlshuld, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern